Guntram ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung des Namens 
 althochdeutsch (gund = Kampf; hraban = der Rabe)

Namenstag 
Namenstag ist der 28. März.

Namensträger

Herrscher 
 Guntram I. (530–592), König von Burgund und Orléans
 Guntram (Wormsgau) († um 837), Robertiner, Graf im Wormsgau
 Guntram der Reiche († 973), Stammvater der Habsburger

Vorname 

 Guntram Altnöder (1936–2005), deutscher Musikerzieher
 Guntram Blaser (1934–2021), baden-württembergischer Politiker (CDU)
 Guntram Brattia (1966–2014), österreichischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Guntram Fischer (1908–2000), Richter und Landgerichtsdirektor am Landgericht Düsseldorf
 Guntram Franke (* 1968), deutscher Kameramann
 Guntram Gärtner (* 1963), österreichischer Schachspieler
 Guntram Hecht (1923–2018), deutscher Musiklehrer, Organist und Komponist
 Guntram Koch (* 1941), deutscher Klassischer und Christlicher Archäologe
 Guntram Kühbeck (* 1942), deutscher Rock ’n’ Roll- und Schlagersänger, Schauspieler, Maler sowie Architekt
 Guntram Lesch (1899–1956), deutscher Elektrotechniker
 Guntram Lins (1938–2020), österreichischer Rechtsanwalt und Politiker (ÖVP)
 Guntram Palm (1931–2013), deutscher Politiker (FDP/DVP, CDU)
 Guntram Pauli (* 1952), deutscher Musiker
 Guntram Pflaum (1903–?), deutscher SS-Führer und Leiter des Lebensborn e.V.
 Guntram A. Plangg (* 1933), österreichischer Romanist, Rätoromanist und Sprachwissenschaftler
 Guntram Saladin (1887–1958), Schweizer Lexikograph und Ortsnamenforscher

 Guntram Schernthaner (* 1947), österreichischer Internist
 Guntram Schneider (1951–2020), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD)
 Guntram Schulze-Wegener (* 1965), deutscher Journalist und Historiker
 Guntram Vesper (1941–2020), deutscher Schriftsteller
 Guntram Weissenberger (1926–2012), österreichisch-amerikanischer Architekt und Bauunternehmer
 Guntram Wolf (1935–2013), deutscher Instrumentenbauer

Sonstiges 
 Guntram (Oper), Titel einer Oper von Richard Strauss
 Guntramsdorf

Varianten 
 Gundram

Männlicher Vorname
Germanischer Personenname